Bederf van vet
Ranzig (Brandenburg) in de gemeente Tauche, Brandenburg, Duitsland

Of in een figuurlijke betekenis:
Onhygiënisch of vies.